Појам „Игра речи” може се односити на:

 Игре речима - друштвене игре, говорне или на табли, често дизајниране да тестирају језичке способности
 Игра речи (књижевност) - врста ниже стиске фигуре, досетка заснована на духовитом, вештом поигравању речима
 Каламбур - игра речима истог или сличног гласовног склопа, а различитог значења; шала